

Sigle 
PTH  – in inglese Parathyroid hormone, ovvero paratormone
PTH  – in inglese Pin Through Hole, riferito a componenti elettronici con terminali (pin) che per essere montati sul circuito stampato richiedono uno o più fori (hole). Il termine si contrappone alla tecnologia più recente detta Surface mount technology (SMT) e i dispositivi elettronici che l'adottano si chiamano Surface mounting device (SMD) cioè dispositivi a montaggio superficiale.

Codici 
 PTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Heiden (Alaska) (Stati Uniti)